Das Toray Pan Pacific Open 2003 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 25. Januar bis 2. Februar 2003 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Monica Seles mit 6:76, 6:1 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Jelena Bowina / Rennae Stubbs mit 6:3 und 6:4 gegen Lindsay Davenport / Lisa Raymond.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Shibuya